Mediterraneo steht für:
Mediterraneo (Album), Tonträger von Joan Manuel Serrat
Mediterraneo (Film), Spielfilm von Gabriele Salvatores
Mediterraneo Bremerhaven, Einkaufszentrum